Wildegg – pałac
 Wildegg – zamek

Zobacz też:
 Möriken-Wildegg
 Wildeck